Флаг муниципального образования «Монасты́рщинский район» Смоленской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 30 августа 2005 года и является официальным символом муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две неравные полосы: верхнюю красную в 2/3 ширины полотнища и нижнюю зелёную в 1/3 ширины полотнища, с серебряной горизонтальной посередине полосой в 1/25 общей ширины полотнища. Красная полоса в центре несёт фигуру из герба района: серебряный, с золотым эфесом меч в столб, остриём в оконечности, на нём два серебряных, с золотыми древками, накрест положенных флага».

Обоснование символики 
Композиция флага Монастырщинского района — серебряный меч, вонзённый в землю с двумя накрест положенными белыми флагами — говорит о самом знаменательном историческом событии на территории района — Андрусовском перемирии между Россией и Речью Посполитой в 1667 году, которое было подписано после длительных переговорах в деревне Андрусово, в 20 км от Монастырщины. Подписание этого перемирия после многолетней изнурительной войны стало крупным внешнеполитическим достижением обоих государств.

Белый флаг — символ перемирия.

Белый цвет — символ мира, воинской чести, благородства, святости, добрососедства и сотрудничества.

Меч, вонзённый в землю — символ памяти о военных подвигах и о павших на полях сражений, а также аллегория идеи «Перекуём мечи на орала».

Красный цвет — символ мужества, поля битвы, животворной силы, красоты и трудолюбия жителей района, их нелёгкого самоотверженного труда.

Зелёный цвет — символ просторных лугов, сельскохозяйственной деятельности жителей района, а также плодородия, возрождения, надежды и здоровья.

Серебряная нитевидная полоса — символ рек, пересекающих район, а также чистоты помыслов, духовности и оптимизма.

Золотой цвет — символ вечной славы и величия событий, произошедших на земле Монастырщины.

Эзотерическая (скрытая, тайная) символика
 Меч считается символом креста, а крест — одним из символов монастыря.
 Два накрест положенных флага по форме напоминают букву Х — монограмма Иисуса Христа. Монастыри считались проводниками идей Христа.
 Красно-зелёное поле флага напоминает о белорусском прошлом района, некогда входившего в состав Белой Руси.
 Шесть концов композиции из меча и накрест положенных флагов — аллюзия на звезду Давида (шестилучевая звезда) — дань памяти евреям, проживавшим на территории района.

Примечания